La denominación Escuela de Düsseldorf puede hacer referencia a:
 La escuela pictórica de Düsseldorf, enmarcada en el Romanticismo.
La escuela de Düsseldorf de música electrónica.